Libar (glazbeni sastav), bivša klapa Libar
Libar, Gibonnijeva skladba